Адама Траоре (род. 1995): Траоре, Адама (род. 5 июня 1995) — малийский футболист, крайний полузащитник.
 Траоре, Адама (род. 28 июня 1995) — малийский футболист.